La A1 Ethniki 2013-2014 è l'83ª edizione della massima divisione del campionato greco maschile di pallanuoto. Le gare della stagione regolare sono iniziate il 2 novembre 2013 e si concluderanno il 12 aprile 2014. Seguono i playoff.

Le squadre partecipanti sono dodici, e si affrontano nel classico girone all'italiana con partite di andata e ritorno. A questa fase seguono i playoff per la conquista del titolo a cui prendono parte le prime quattro squadre in classifica dopo la conclusione della stagione regolare. Retrocedono direttamente le ultime due.

Squadre partecipanti

Regular season

Classifica

Calendario e risultati

Play-off 
Le semifinali si svolgono al meglio delle tre partite: la prima affronta la quarta e la seconda affronta la terza, con l'eventuale bella in casa della squadra meglio classificata durante la stagione regolare. Le due squadre vincitrici si affrontano in finale al meglio delle cinque partite, mentre le due squadre sconfitte in semifinale disputano una finale per il 3º posto al meglio dei tre incontri.

Tabellone

Finale scudetto

Classifica marcatori 
Aggiornata alla fine della stagione regolare.

Note

Collegamenti esterni 
 

Sport acquatici nel 2013
Sport acquatici nel 2014
Campionato greco di pallanuoto